Булгарія (Bulgaria) — рід аскомікотових грибів родини булгарієвих (Bulgariaceae). Назва вперше опублікована 1822 року.

Класифікація 
До роду Bulgaria відносять 45 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1822. Systema Mycologicum. 2:1-275 — P. 39.

Роди грибів
Леоциоміцети